Вора () — город в центральной части Албании, к западу от Тираны, на водоразделе рек Тирана и Эрзени. Административно относится к округу (рети) Тирана области (карке) Тирана.

В число популярных туристских объектов входит построенная в XV веке .

Близ Воры расположен завод Coca-Cola Bottling Shqipëria (CCBS) — единственный официальный разливщик «Кока-колы» в Албании.

Является узлом железных и автомобильных дорог. В Воре находится  железной дороги, связывающей Тирану с портом Дуррес, сданной в 1949 году. Строительство  было закончено в 1962 году. Рядом расположен международный аэропорт, обслуживающий Тирану.

Примечания 

Города Албании